El Masters de Xangai 2018, oficialment conegut com a Rolex Shanghai Masters 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 d'octubre del 2018 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el 32è títol de categoria Masters del seu palmarès, i amb quatre va esdevenir el tennista amb més títols a Xangai (2012, 2013, 2015). La parella formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el quart Masters conjuntament. Melo va guanyar aquest títol per tercera ocasió, tots amb un company diferent.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018